Rutuler kan syfta på:

Rutuler (Italiker) – italiker som levde i ett område i Latium under antiken
Rutuler (Kaukasier) – en muslimsk folkgrupp i Dagestan, Kaukasus